Lars Leuenberger (1975- ), joueurs de hockey suisse ;
  ;
 Marie Leuenberger (1980- ), actrice allemande ;
 Moritz Leuenberger (1946- ), conseiller fédéral socialiste suisse ;
 Niklaus Leuenberger (1615-1653) , leader bernois de la rébellion rurale lors de la guerre des paysans de 1653 ;
 Ueli Leuenberger (1952- ), conseiller national écologiste suisse ;
 Sven Leuenberger (1962- ), joueurs de hockey suisse ;
 Werner Otto Leuenberger (1932-2009), peintre, illustrateur, artiste graphique et sculpteur suisse.

Patronyme germanique
Patronyme allemand